Jelysawetiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Jelisawetowka/Елизаветовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa, siehe Jelysawetiwka (Losowa)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petrykiwka, siehe Jelysawetiwka (Petrykiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Jelysawetiwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Marjinka, siehe Jelysawetiwka (Pokrowsk, Marjinka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Oleksandriwka, siehe Jelysawetiwka (Oleksandriwka)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw, siehe Jelysawetiwka (Fastiw)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Antrazyt, siehe Jelysawetiwka (Antrazyt)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Jelysawetiwka (Beresanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske, siehe Jelysawetiwka (Bratske)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka, siehe Jelysawetiwka (Snihuriwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Frunsiwka, siehe Jelysawetiwka (Frunsiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Jelysawetiwka (Rosdilna)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Jelysawetiwka (Tarutyne, Jurjiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tarutyne, siehe Jelysawetiwka (Tarutyne, Peremoha)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka, siehe Jelysawetiwka (Dykanka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Jakymiwka, siehe Jelysawetiwka (Melitopol, Jakymiwka)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Prymorsk, siehe Jelysawetiwka (Berdjansk, Dorf)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Wessele, siehe Jelysawetiwka (Melitopol, Wessele)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Jelysawetiwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tscherkassy, siehe Jelysawetiwka (Tscherkassy)

 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Prymorsk, siehe Jelysawetiwka (Berdjansk, Siedlung)